Соревнования среди мужчин в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2021 года прошли 16 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо, Италия. Старт квалификации был запланирован на 9:00 по местному времени (UTC+1), а старт в основных соревнованиях на 14:00 местного времени. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значилось 48 горнолыжников из 20 государств.

На чемпионате мира параллельные соревнования проходили впервые в истории. Первым чемпионом мира в данной дисциплине стал Матьё Февр, в финальном заезде опередивший хорвата Филипа Зубчича. Третьим стал швейцарец Лоик Мейяр, который в малом финале был быстрее немца Александра Шмида.

Трасса 
 Старт — 2055 м;
 Финиш — 1890 м;
 Перепад высот — 165 м;

Призёры

Результаты

Квалификация

Соревнования на выбывание 

Параллельный гигантский слалом